Trybowanie – usuwanie z surowego mięsa niepożądanych części 
 Trybowanie – zdobienie wyrobów z blachy